Regionalliga 1981/82 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1981/82
 Handball-Regionalliga West 1981/82